Леандер Паес и Радек Штјепанек су били браниоци титуле, али је Штјепанек одлучио да не учествује те године. Паес је наступио са Данијелом Нестором, али су поражени у другом колу од Роберта Линдстета и Вашека Поспишила.

Иван Додиг и Марсело Мело су освојили турнир. У финалу су победили Давида Марера и Фернанда Вердаска са 7:6(7:2), 6:7(6:8), [10:2].

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (полуфинале)
  Марсел Гранољерс /  Марк Лопез (четвртфинале)
  Данијел Нестор /  Леандер Паес (друго коло)
  Ајсам-ул-Хак Куреши /  Жан-Жилијен Ројер (четвртфинале)

<li> 'Иван Додиг /  Марсело Мело (победници)
<li> Рохан Бопана /  Едуар Ројер-Васелен (друго коло)
<li> Жилијен Бенето /  Ненад Зимоњић (друго коло)
<li> Давид Мареро /  Фернандо Вердаско (финалисти)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Шангај мастерс 2013.
Шангај мастерс – парови